Lilla Svartbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Svartbådan, Malax, Österbotten, 
 Lilla Svartbådan, Vasa, Österbotten,

Se även
Stora Svartbådan
Svartbådan

Robotskapade Finlandförgreningar